Léquipe cycliste Équipe cycliste Eneicat-CMTeam-Seguros Deportivos est une équipe cycliste féminine professionnelle basée en Espagne, créée en 2019.

Classements UCI  
Ce tableau présente les places de l'équipe au classement de l'Union cycliste internationale en fin de saison, ainsi que la meilleure cycliste au classement individuel de chaque saison.

Eneicat-RBH en 2022

Effectif

Victoires

Classement mondial

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires

Classement mondial

Effectif

Victoires

Classement mondial

Effectif

Victoires

Classement mondial

Notes et références

Lien externe 
  

Équipe cycliste féminine
Équipe cycliste en Espagne